Ванина — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носительницы 
 Ванина, Евгения Юрьевна (род. 1957) — российский индолог и историк.<noinclude>

Топоним

Населённые пункты 
 Ванина — деревня в Октябрьском районе Курской области России.
 Ванина — деревня в Антипинском сельсовете Красновишерского района Пермского края.
 Ванина — упразднённая деревня в Верх-Язьвинском сельсовете Красновишерского района Пермского края.

Реки 
 Ванина — река в России, протекает в Республике Коми и Ненецком АО. См. также